Лев Сидоре́нко:
 Сидоренко, Лев Алексеевич (1902—?) — деятель советской юстиции.
 Сидоренко, Лев Георгиевич (род. 1948) — советский и российский военно-морской деятель, конструктор подводных лодок, Герой Российской Федерации.